Monte Ida (Turquia)
Monte Ida (Creta)

Desambiguação